Paul McNulty ist der Name folgender Personen:

* Paul McNulty (Klavierbauer) (* 1953), US-amerikanischer Klavierbauer
 Paul McNulty (Jurist) (* 1958), US-amerikanischer Jurist